Julio Zegers se puede referir a:

Julio Zegers Samaniego (1830 –1918) Político chileno.
Julio Zegers, compositor chileno y ganador del Festival de Viña del Mar en 1970 y 1973.